CMF puede hacer referencia a:

 Content Management Framework, interfaz de programación de aplicaciones.
 Comisión para el Mercado Financiero, servicio público chileno.
 Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Congregatio Missionariorum Filiorum Immacolati Cordis B.M.V.), popularmente conocidos como claretianos.